

Geografia 
 Lobato – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Mathias Lobato – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
 Monteiro Lobato – comune del Brasile nello Stato di San Paolo

Persone 
 Arcadio Lobato (1955) – illustratore e fumettista spagnolo
 Cristian Lobato (1989) – calciatore spagnolo
 José Bento Renato Monteiro Lobato (1882-1948) – scrittore, editore, traduttore, pittore, industriale, addetto commerciale brasiliano
 José Luis Lobato (1938-2014) – politico messicano
 Juan José Lobato (1988) – ciclista su strada spagnolo 
 Nicolau dos Reis Lobato (1946-1978) – rivoluzionario e politico est-timorese
 Rubén Lobato (1978) – ex ciclista su strada spagnolo
 Xurxo Lobato (1956) – fotografo spagnolo